negenoog (verkeerslicht) voor gebruik door bussen en trams
 karbonkel, een huidaandoening
 de prik of lamprei, een vissoort